Ву́лиця Мико́ли Амо́сова (також Ву́лиця Амо́сова, Ву́лиця Акаде́міка Амо́сова) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Академіка Миколи Амосова 
 Вулиця Академіка Миколи Амосова — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області.

Вулиця Академіка Амосова  
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Бахмач Чернігівської області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Кодима Одеської області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Люботин Харківської області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Академіка Амосова — вулиця в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Вулиця Миколи Амосова  
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Костопіль Рівненської області
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Покровськ Донецької області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Сарни Рівненської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Тараща Київської області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.
 Вулиця Миколи Амосова — вулиця в місті Шпола Черкаської області.

Вулиця Амосова  
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Гнівань Вінницької області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Вовчанськ Харківської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в смт Ворзель Київської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Амосова — вулиця в смт Клавдієво-Тарасове Київської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в смт Козелець Чернігівської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Нова Одеса Миколаївської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в смт Покотилівка Харківської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Славута Хмельницької області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Таврійськ Херсонської області.
 Вулиця Амосова — вулиця в місті Харків.

Провулок Академіка Амосова 
 Провулок Академіка Амосова — провулок в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Провулок Миколи Амосова  
 Провулок Миколи Амосова — провулок в місті Вінниця.
 Провулок Миколи Амосова — провулок в місті Овруч Житомирської області.
 Провулок Миколи Амосова — провулок в місті Хмельницький.

Провулок Амосова 
 Провулок Амосова — провулок в місті Гнівань Вінницької області.
 Провулок Амосова — провулок в смт Покотилівка Харківської області.

Вулиці, названі на честь людей